Adriano Falcioni (1975) – docente, organista, concertista italiano
 Alfredo Falcioni (1868-1936) – politico italiano
 Davide Falcioni (1975) – calciatore italiano
 Gabriele Falcioni, noto con lo pseudonimo collettivo di Paolo Agaraff (1969), scrittore italiano
 Julio César Falcioni (1956) – allenatore di calcio e ex calciatore argentino
 Mónica Falcioni (1968) – ex atleta uruguaiana